Super Bowl VIII was de achtste editie van de Super Bowl, de American Football-finale tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference van 1973. De Super Bowl werd op 13 januari 1974 gehouden in het Rice Stadium in Houston. De Miami Dolphins wonnen de wedstrijd met 24–7 tegen de Minnesota Vikings en werden zo de kampioen van de National Football League.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

08
Sport in 1974
Sportevenement in Houston